Muraton est le nom de famille de plusieurs peintres du .

 Alphonse Muraton, (1824-1911),
 Son épouse Euphémie Muraton (1840-1914), née Duhanot,
 Le fils de ces derniers Louis Muraton (1855-1919).

Homonymie de patronyme